La Seconda Lega Interregionale 2011-2012 è la 90ª edizione del quarto livello del calcio svizzero.

Gruppo 1 
 FC Bavois
 FC Bex
 CS Chênois
 FC Collex-Bossy 
 US Collombey-Muraz
 FC Stade-Lausanne-Ouchy
 FC Lutry
 FC Montreux-Sports
 FC Orbe
 FC Perly-Certoux
 Team Genève-Servette-Carouge M-21
 Football Club Sierre
 Signal FC Bernex-Confignon
 US Terre Sainte

Classifica finale

Gruppo 2 
 FC Bern
 SC Bümpliz 78
 FC Dürrenast
 FC Estavayer-le-Lac I
 FC Köniz
 FC La Tour/Le Pâquier
 FC Langnau
 Team Vaud M-21
 FC Lerchenfeld
 FC Portalban/Gletterens
 CS Romontois
 FC La Sarraz-Eclépens
 FC Spiez
 FC Thierrens

Classifica finale

Gruppo 3 
 FC Alle
 FC Allschwil
 FC Black Stars
 FC Courtételle
 FC Etoile-Sporting I
 FC Franches-Montagnes
 FC Laufen
 FC Liestal
 SV Lyss
 FC Moutier 1
 Team NE Xamax/AFF-FFV M-21
 FC Oberdorf
 FC Porrentruy
 FC Therwil

Classifica finale

Gruppo 4 
 FC Aegeri
 FC Baar
 SC Buochs
 FC Emmenbrücke
 FC Eschenbach
 SC Goldau
 FC Hergiswil
 FC Ibach
 Losone Sportiva
 FC Ruswil
 FC Sarnen
 FC Sursee
 Vedeggio Calcio
 Zug 94

Classifica finale

Gruppo 5 
 Team Aargau U-21
 FC Dietikon 1
 FC Entfelden 1
 FC Kosova 1
 FC Küsnacht
 FC Langenthal
 FC Oerlikon/Polizei Zürich 1
 FC Red-Star Zürich
 SC Schöftland
 FC Seefeld Zurich
 FC Subingen
 FC Thalwil
 FC Wettingen 93
 FC Wettswil-Bonstetten

Classifica finale

Gruppo 6 
 FC Altstätten
 FC Bazenheid
 Chur 97
 FC Diepoldsau-Schmitter
 FC Frauenfeld
 FC Freienbach
 FC Kreuzlingen
 FC Linth 04
 FC Mels
 FC Phönix Seen 1
 FC Seuzach
 SV Schaffhausen
 FC Töss
 FC Widnau

Classifica finale

Verdetti

Seconda Lega

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2012 4